Zkratka CDU může značit:

 Christlich Demokratische Union Deutschlands, česky Křesťanskodemokratická unie – německá politická strana
 Charles Darwin University
 Catholic Distance University